Le Baptême du Christ est un thème iconographique important de la peinture religieuse. La représentation du baptême du Christ sur le site présumé d'Al-Maghtas au bord du Jourdain en Jordanie, rassemblent saint Jean le Baptiste et le Christ dans un décor champêtre, accompagnés d'autres personnages qui contemplent la scène ou y participent comme nouveaux baptisés. Conformément à l'Écriture, l'eau du baptême est celle du Jourdain et le Saint-Esprit doit être présent.

Quelques exemples 
Il existe de nombreux tableaux célèbres sur ce thème (et portant ce titre), dont on peut distinguer :
 Le Baptême du Christ de Piero della Francesca (1448-1450) ;
 Le Baptême du Christ de Verrocchio (1472-1475) ;
 Le Baptême du Christ du Pérugin (vers 1482), à la chapelle Sixtine du Vatican ;
 Le Baptême du Christ de Giovanni Bellini (1500-1502) ;
 Le Baptême du Christ de Gérard David vers 1502-1508 ;
 Le Baptême du Christ du Pérugin au duomo de Città della Pieve (1510) ;
 Le Baptême du Christ du Titien (1512) ;
 Le Baptême du Christ de Joachim Patinier (1515)
 Le Baptême du Christ du Greco, peint entre 1596 et 1600 ;
 Le Baptême du Christ de Nicolas Poussin ;
 Le Baptême du Christ de Cornelis Cornelisz van Haarlem ;
Le Baptême du Christ de Francisco de Goya

En sculpture  
 Le Baptême du Christ de Francesco Mochi ;